Amarilla puede referirse a:

 el color amarillo;

 Raúl Vicente Amarilla (1960-), exfutbolista y entrenador paraguayoespañol;
 la tarjeta amarilla;
 el nombre común de la planta Teucrium polium.
 el nombre del álbum de La Máquina Camaleón "Amarilla"
 la comunidad de Peña Amarilla en Bolivia.